Вёрда — топоним.

 Вёрда — река в Тамбовской и Рязанской областях России, приток Пары.
 Вёрда — река в Рязанской области России, приток Рановы.

См. также 
 Верда (значения)